Pub kan syfta på:
 Pub (varuhus) – ett varuhus i Stockholm
 Pub (bar) – en enklare bar, främst för försäljning av öl och enklare maträtter